José Ricardo ist der Name folgender Personen:

* José Ricardo (Gitarrist) (1888–1937), argentinischer Gitarrist, Tangokomponist und -dichter
 José Ricardo (Sänger) (1939–1999), brasilianischer Sänger